Соцко́в — русская фамилия. Известные носители:

 Соцков, Михаил Михайлович (1930—2013) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Соцков, Николай Дмитриевич (1923—1982) — полный кавалер ордена Славы.

См. также